Траусвинит — водохранилище в Уэльсе.

Одно из крупнейших в регионе. Находится на севере Уэльса в Гуинете. Площадь составляет 4,84 км. Было образовано в 1928 году дамбой, построенной ГЭС. Вода Траусвинита также использовалась для охлаждения реактора .

Водохранилища Уэльса
Бассейн Ирландского моря
Гуинет